Ruy Barbosa de Oliveira, Braziliaanse politicus
 Ruy Barbosa (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Ruy Barbosa (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande de Norte